Dinosaur puede referirse a:
 Dinosaur (Colorado), pueblo ubicado en el condado de Moffat en el estado estadounidense de Colorado. 
 Dinosaur, canción del álbum THRAK de la banda británica de rock progresivo King Crimson, lanzado en 1995.
 Dinosaur Jr. (originalmente Dinosaur), banda estadounidense de rock alternativo.
 Dinosaurio, en idioma inglés.